Доримедонт:

 Доримедонт — имя греческого происхождения, означающее «начальник копья».
 Доримедонт (1961—2006) — епископ Молдавской митрополии Русской православной церкви, епископ Единецкий и Бричанский.